Фан (фамилия) может означать:

Китайская фамилия 
В китайском языке в качестве фамильных могут использоваться такие иероглифы с нормативным чтением «фан», как 方 (Fāng), 芳 (Fāng) и 房 (Fáng); в кантонском диалекте те же фамилии произносятся Фон (Fong).

方 (Fāng) 
 Фан Чжиминь (, 1899—1935) — коммунист, военный и политический деятель.
 Фан Вэньпэй (, 1899—1983) — китайский ботаник.
 Фан И (, 1916—1997) — учёный и политический деятель КНР, президент Академии наук Китая в 1978—1981 гг.
 Фан Личжи (, 1936—2012) — китайский астрофизик и общественный деятель, диссидент.
 Фан Юйтин  (, род. 21 декабря 1989) — китайский стрелок из лука, призёрка Олимпийских игр.

芳 (Fāng)

房 (Fáng) 
 Фан Фэнхуэй (, р.1951) — китайский военный деятель, начальник Генерального штаба НОАК с октября 2012.
 Фан Шилун (, 1954), более известный как Джеки Чан — гонконгский и американский актёр.

Вьетнамская фамилия 
Вьетнамская фамилия Phan, записывающаяся кириллицей как «Фан», является аналогом китайской фамилии 潘 («Пань»).
 Фан Ван Чыонг (, 1875—1933) — адвокат, публицист, деятель вьетнамского национально-освободительного движения.
 Фан Бой Тяу (1867—1940) — вьетнамский политический деятель.
 Фан Ван Тянь (, 1906—1945) — деятель вьетнамского троцкистского движения.
 Фан Ван Кхай (1933—2018) — премьер-министр Вьетнама в 1997—2006 годах.
 Фан Ван Тай Эм (род. 1982) — вьетнамский футболист.
 Фан Ван Хум (1902—1945) — деятель вьетнамского национально-освободительного движения, философ, журналист, писатель.
 Фан Кхак Шыу (1905—1970) — президент Республики Вьетнам.
 Фан Тхань Бинь (род. 1986) — вьетнамский футболист.
 Фан Тхи Ким Фук (род. 1963) — вьетнамка, получившая известность благодаря фотографии времён Вьетнамской войны.
 Фан Тхи Ха Тхань (род. 1991) — вьетнамская гимнастка, призёр чемпионата мира.
 Фан Тяу Чинь (1872—1926) — деятель вьетнамского национально-освободительного движения.
 Фан Хюи Куат (1908—1979) — премьер-министр Республики Вьетнам.

Составная фамилия 
 Фан-Арк, Карл Карлович (1839—1902) — российский пианист голландского происхождения.

См. также 
 Сто фамилий